Vitré ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Vitré (Ille-et-Vilaine), Stadt im Département Ille-et-Vilaine
 Vitré (Deux-Sèvres), Ortsteil der Gemeinde Beaussais-Vitré im Département Deux-Sèvres

Siehe auch:
 Vitrey (Begriffsklärung)